Alice se poate referi la:

Regalitate 
 Alice de Antioch
 Alice a Ciprului
 Alice Heine, Prințesă de Monaco și soția lui Albert I de Monaco
 Prințesa Alice de Battenberg
 Prințesa Alice a Regatului Unit